Бори́с Бори́сович Родома́н (р. , Москва) — советский и российский географ, теоретик географии; публицист.

Положил начало новому направлению теоретической географии, отражающему уникальные особенности СССР и России. Автор концепции «поляризованной биосферы» (1970), создатель своей версии языка и правил составления картоидов. Внёс важный вклад в рекреационную географию. Предлагает превратить большую часть России в природный парк-заповедник. 

Б. Б. Родомана однажды назвали «легендой отечественной географии».

Биография

Детство 
Родился в Москве, на Арбате. Отец — актёр и режиссёр драматического театра. Мать—работница швейной фабрики, после рождения ребёнка стала домашней хозяйкой. В детстве много путешествовал с родителями. Эвакуацию из Москвы в Западную Сибирь в 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, воспринял как путешествие:
…Я, стоя на чемоданах, 12 дней смотрел в форточку товарного вагона. Ландшафт заменял мне кино и художественную литературу. Я не потребляю искусства, потому что оно навязывает эмоции и отвлекает от самостоятельного восприятия реальности, которая всегда интереснее любого вымысла.

В тринадцатилетнем возрасте систематически объезжал Москву на трамвае. В 17 лет путешествовал по Подмосковью, проходя в день до 30 км. Школой тяготился, но охотно занимался самообразованием. Читал научно-популярные книги по естествознанию, истории техники и архитектуры, всеобщую историю, различные энциклопедии. Изучал  географические карты и атласы, любил словари и справочники.

…Учителя и одноклассники представлялись мне для учёбы лишними, а двор и мальчишки — враждебной средой. Никто не был для меня руководителем, любимым героем, кумиром, авторитетом. Воспоминания о старших классах особенно тягостны. К 14 годам я впал в озлобление и пессимизм, но в 18 лет решил перестроиться и принять окружающий мир… Моим возрождением стало поступление в Университет.

Учёба в Московском университете 
В 1953 году на 3 курсе написана курсовая работа о типах сельских населённых пунктов в дельте Волги.

Географгиз и аспирантура 

В 1955—1959 гг. работал в Государственном издательстве географической литературы, где редактировал главным образом научные издания, в том числе сборники «Вопросы географии», в редколлегии которых был одно время учёным секретарём. В 1959—1962 гг. состоял в очной дневной аспирантуре отдела физической географии в Институте географии АН СССР; участвовал в работе Полярно-Уральской экспедиции этого института и Днепропетровской экспедиции географического факультета МГУ. С 1962 года снова работал в Географгизе, который с 1963 года стал географической редакцией издательства «Мысль».

Работа на географическом факультете МГУ 

В 1965—1984 гг. работал в лаборатории экономического районирования при кафедре экономической географии СССР географического факультета МГУ, где начал заниматься географическими проблемами отдыха и туризма, защитил кандидатскую диссертацию в 1966 году и написал ряд фундаментальных статей по теоретической географии, принесших автору широкую известность среди советских географов и выходивших также в переводах за рубежом (в США, Греции, Индии и Польше). К преподаванию не привлекался, за исключением очень коротких спецкурсов, единичных лекций и ежегодных встреч со студентами, среди которых позже появилось небольшое число непосредственных последователей. Защита докторской диссертации была провалена объединённым учёным советом геофака МГУ в 1973 году. В 1984 году, через два года после смерти заведующего кафедрой экономической географии СССР Ю. Г. Саушкина, «Родомана выгнали с географического факультета МГУ, а теоретическую географию там де-факто запретили».

После ухода из МГУ 

В 1985 году занимался территориальными комплексными схемами охраны природы (ТерКСОП) в Институте генеральных планов Московской области. В 1986—1990 гг. работал во Всесоюзной научно-исследовательской лаборатории туризма и экскурсий (ВНИЛТЭ). В 1990 году защитил докторскую диссертацию в Институте географии АН СССР. С 1991 года в Московском институте развития образовательных систем (МИРОС) готовил большое учебное пособие — краеведческую монографию «Центральная Россия» (соавтор М. Р. Сигалов, в 2012 году вышло третье издание). В этом периоде своей жизни активно участвовал во всякого рода междисциплинарных симпозиумах — по теории классификации, «Биология и культура»,  «Куда идёт Россия?» и пр.,  втягивался в публицистику на политические и экологические темы.

Институт наследия 

С 2007 г. был ведущим научным сотрудником Центра гуманитарных исследований пространства Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва (Института наследия). Печатался в научном и культурно-просветительском альманахе «Гуманитарная география». предложил экологическую специализацию России в мировом хозяйстве — превращение бóльшей части страны в природные парки и заповедники. В ходе реорганизации Института наследия уволен в октябре 2015 года за прогул.

Сближение с художниками 

Географические картоиды Б.Б. Родомана демонстрировались на четырёх выставках «Метагеография» как произведения современного концептуального искусства:
 в Воронеже, в Картинной галерее им. И.Н. Крамского в августе – сентябре 2014 года; 
 в Москве, в Третьяковской галерее с 24 сентября 2015 по 7 февраля 2016 года; 
 в Лондоне, в Пушкинском доме (Доме русской культуры), в сентябре—октябре 2017 года; 
 во Владивостоке, в Центре современного искусства "Заря", с 10 октября 2018  по 13 января 2019 года.  
В марте 2019 года все эти картоиды переданы на постоянное хранение в штаб-квартиру Русского географического общества в С.-Петербурге.

Научная деятельность 

Научные интересы: теоретическая география, теория районирования, географические картоиды, моделирование российского культурного ландшафта, экология человека, рекреационная география, искусство путешествий, охрана природы, географические особенности и судьба России.

Доктор географических наук (1991). Автор около 585 научных и научно-популярных публикаций, в том числе трёх научных книг по теоретической географии и экологии человека; около 340 научных докладов и выступлений.

С 2012 года Б.Б. Родоман сотрудничает с Татьяной Ильиничной Герасименко (соавторство, научные конференции, путешествия).

Библиография

Труды Б. Б. Родомана 

 Полная библиография опубликованных сочинений 1956-2015
 Научные доклады и выступления: Хронологический перечень (1959 – 2016)

Научные книги: серия «Теоретическая география и культурный ландшафт» 
 Территориальные ареалы и сети. Очерки теоретической географии. Смоленск: Ойкумена, 1999. 256 с. 
 Поляризованная биосфера: Сборник статей. Смоленск: Ойкумена, 2002. 336 с. 
 География, районирование, картоиды. Сборник трудов. Смоленск, Ойкумена, 2007. 368 с.

Прочие книги и брошюры 
 Введение в социальную географию. Курс лекций. М.: Изд. Росс. открытого ун-та, 1993. 78 с.
 Под открытым небом: О гуманистичном экологическом воспитании. М.: Рос. гуманистич. об-во, 2004. 184 с.; изд. 2-е, М.: КМК, 2006. 184 с.
 Центральная Россия. География, история, культура. М.: Гелиос АРВ, 2007. 504 с. (Соавтор М. Р. Сигалов).
 Центральная Россия. Ландшафт, поэзия, культура. М: Гелиос АРВ, 2009. 496 с. (Соавтор М. Р. Сигалов).
 Центральная Россия. Ландшафт, общение, искусство. М.: Гелиос АРВ, 2012. 512 с.  (Соавтор М. Р. Сигалов).
 Шеф и его подруга: Любовь на кафедре и в лаборатории. Смоленск: Ойкумена, 2011. 78 с.

Некоторые статьи

В научных журналах и сборниках 
 Роль некоторых природных условий в формировании особенностей России // Куда идёт Россия?..  Общее и особенное в современном развитии. М.: Интерцентр, 1997, с. 59 – 63.
 Образы Государства, внедряемые в массовое сознание // Куда идёт Россия?.. Общее и особенное в современном развитии. М.: Интерцентр, 1997, с. 302 – 308.
 Перспективы эволюции федеральных округов // Российские регионы и центр: взаимодействие в экономическом пространстве. –  М.: Ин-т географии РАН, 2000, с. 36 – 41.
 Этические отличия науки от псевдонауки // В защиту разума: Против агрессии шарлатанства и паранормальных верований в российскую культуру начала XXI века / Мат-лы Междунар. симпозиума «Наука, антинаука и пара¬нормальные верования» (Москва, 3 – 7 окт. 2001) / Биб-ка ж-ла «Здравый смысл». –  М.: Росс. гуманистич. об-во, 2003, с. 171 – 176
 Экологическая специализация России в глобализирующемся мире (Проект нестандартного решения) // Общественные науки и современность, 2006, № 2, с. 78 – 88.
 «Девиационизм» в российской идеологии // Пути России: преемственность и прерывистость общественного развития. – М.: МВШСЭН, 2007, с. 32 – 326.
 Принципы формирования зон консервации и модернизации в культурном ландшафте // Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах, вып. 4. – М.: Ин-т наследия, 2007, с. 96 – 99.
 Из столицы в провинцию: крутой склон // Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах, вып. 5. – М.: Ин-т наследия, 2008,  с. 6 – 15 www.intelros.ru 21 дек. 2011
 Традиционный культурный ландшафт: основные проблемы типологии, районирования и воображения // Международный журнал исследований культуры (электронное издание), 2011, № 4 (5), [28.XII], с. 47 — 53; 1 л.
 Проблемы физической и ментальной реабилитации степей ввиду перекоса русской культуры в сторону лесистого Севера / Степи Северной Евразии. Мат-лы VI междунар. симп. и VIII междунар. школы-семинара «Геоэкологич. проблемы степных регионов.  Оренбург, 2012, с. 614 – 619.
 Российская внутренняя периферия:  взгляд в разных приближениях, на разных уровнях  //  Российская глубинка – модели и методы изучения. – М.: Ин-т географии РАН; Эслан, 2012, с. 41 – 48.
 Мораль личности и мораль государств: «Quod licet Jovi, non licet bovi»? // Философия и актуальные проблемы образования: история, современность, перспективы: сб. науч. тр. II Междунар. науч. конф. –  Кострома: КГТУ, 2013, с. 59 – 65.
 Надо ли уменьшать эксцентриситет России? Оценка прожектов переноса столицы с точки зрения теоретической географии // Перенос столицы: Исторический опыт геополитического проектирования. –  Мат-лы конф. 28 – 29 окт. 2013 г. – М.: Ин-т всеобщей истории РАН; Аквилон, 2013, с. 120 – 124.
 Сезонные ритмы в моей жизни // Проблемы теоретической и гуманитарной географии: Сборник научных статей, посвящённый 80-летию со дня рождения Б.Б. Родомана. – М.: Ин-т наследия, 2013, с. 11 – 34.
 Сетевые и анизотропные географические пространства // Проблемы теоретической и гуманитарной географии: Сборник научных статей, посвящённый 80-летию со дня рождения Б.Б. Родомана. – М.: Ин-т наследия, 2013, с. 75 – 83.
 Теоретическая география о ценности разнообразия ландшафта //  Разнообразие как фактор и условие территориального развития. Сб. статей. Ч. I. Гл. 1 – 3. –  М.: Эслан, 2014, с.  47 – 50.
 Сохраним русскую деревню! (Хотя бы в качестве музея-заповедника) // Пути России. Альтернативы общественного развития. 2.0 / Сб. статей. – М.: НЛО, 2015. Т. ХХ, с. 389 – 396.
 Аморальные факторы ухудшения ландшафта  // Внеэкономические факторы пространственного развития. Сб. статей.  – М.: Эслан, 2015, с. 121 – 126.
 Ecological specialization as a desirable future for Russia // Крестьяноведение. — Т. 2. — №3. — М.: ИД "Дело", 2017. — с. 28 - 43.

В научно-популярных и публицистических журналах 
 Полесья и ополья. Две половины России // География, 1995, № 4 (65),  янв., с. 8.
 Весенняя лыжня // География, 1995, № 18 (80), май, с. 1 – 3.
 Девиационизм. Сошли ли мы с правильного пути? // Путь, 1995, № 8, с. 311 – 318.
 Rasputitsa. Мысли о российском бездорожье // География, 1996, № 21 (145 – 146), июнь, с. 1, 4, 5.
 Склон долголетия // Природа и человек (Свет), 1998, № 1, янв., с. 34 – 37.
 Наука как нравственно-психологический феномен // Здравый смысл, 1999, № 11, с. 45 – 53; № 12, с. 29 – 37.
 Фобия потери территориальной целостности // Неприкосновенный запас, 1999,  № 6 (8), с. 10 – 15.
Великое приземление (парадоксы российской субурбанизации) // Отечественные записки, 2002, № 6, с. 404—416.
 Русская саванна // География, 2004, № 5 (732). 1 — 7 фев., с. 3 — 11; (Соавтор В. Л. Каганский). 
 Экологические блага российского милитаризма // Отечественные записки, 2004, № 1 (16), с. 369—377. (Соавтор В. Л. Каганский).
 Сколько субъектов нужно Федерации? // Отечественные записки, 2004,  № 2 (17), с. 285 – 294.
 Российский ландшафт против волюнтаризма власти // Отечественные  записки,  2005,  № 4 (25),  с. 330 – 340.
 Досуг вне государства: самоорганизация походных туристов // Отечественные записки, 2005, № 6(27), с. 206 –213.
 Экономика всеобщего загрязнения  // Отечественные записки, 2007, № 2 (35), с. 45 — 52.
 Распределение ролей в неформальном досуговом коллективе. — М.: Ин-т по связям с общественностью. 7.12.2007. 
 «Автомобильный тупик России и мира». — Текст лекции (с ответами на вопросы), прочитанной 13 декабря 2007 г. в кафе «Билингва» в рамках проекта «Публичные лекции „Полит.ру“» 13 декабря 2007 г.
 Непал: Экзотика в объятиях глобализации // География, 2009,  № 13 (885), 1 – 15 июля, с. 9 – 14; № 14 (886), 16 – 31 июля, с. 9 – 14.
 Клерикализация российского экскурсионного туризма // Здравый смысл, 2009, № 4 (53), с. 46 — 49.
 Глумление над Байкалом продолжается // Проект Байкал. Архитектурный журнал для Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 2009, № 22, с. 72 — 75.
 Мы уже не обезьяны, но ещё не люди // Здравый смысл, 2010, № 3 (56), с. 21 — 25.
 Погоня России за вчерашним днём Запада // Здравый смысл, 2011, № 4 (61)  – 2012, № 1 (62), с. 38 – 41.

Автобиографии, мемуары, интервью 
 Моя жизнь в единой географии // Территориальные ареалы и сети. Очерки теоретической географии. Смоленск: Ойкумена, 1999. С. 238—251.
Никонов, Александр. Дачная мерзость. Институт дач тормозит нашу экономику и вредит экологии, считают специалисты. [Интервью с Б.Б. Родоманом]  // Огонёк, № 37 (4765) сентябрь 2002, с. 22—25.
 Беседы о недавнем прошлом. Четыре интервью Александру Левинтову 2009.
 Теоретическая география как рефлексия ландшафтоведения. Доклад в Институте географии РАН. 18 марта 2008 г.
 Беседа на высоте птичьего полёта [интервью с Б. Б. Родоманом]. Беседовали Александр Левинтов и Ольга Балла. Предисловие — Александр Левинтов. Знание — сила, 2011, № 2, с. 61 — 66.
Сдвинутая Москва. (Интервью с Б.Б. Родоманом). Беседовал Сергей Кутейников // Волоколамская неделя, 2012, с. 410.
Беседы для устной истории. [Интервьюер -- Юрий Самодуров] // Проза.ру, сб-к "Из воспоминаний", 2017.
С детства в географию // Проза.ру, сб-к  "Из воспоминаний", 2021.

О Борисе Родомане 
 Ивантер, Нина. Большой день / Школьники отчитываются перед Родиной // Московский большевик, 21 мая 1944 г., № 120 (1594). [Об экзамене по географии у пятиклассников. Фото Н.Семёнова].
 Семевский Б.Н. Рец. на кн.: Природа и общество. Сборник статей. М.: Наука, 1968 // Изв. Всесоюзн. геогр. об-ва, 1969, № 2, с. 164–171. 
 Лысенко Ю.Ф., Юренков Г.И. Обсуждение сборника "Природа и общество" // Изв. Всесоюзн. геогр. об-ва, 1969, № 4, с. 383–390.
Исаченко А.Г. Развитие географических идей. -- М.: Мысль, 1971. С. 333.
Исаченко А.Г. О единстве географии // Изв. Всесоюзн. геогр. об-ва, 1971, № 4, с. 289–310.
Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. -- М.: Мысль, 1973, с. 170–171.
География: три парадокса нынешнего дня. Кандидат географических наук А.Д. Арманд беседует с нашим корреспондентом Т. Чеховской // Знание—сила, 1973, № 10, с. 12.
Арманд Д.Л. Наука о ландшафте (Основы теории и логико-математические методы). -- М.: Мысль, 1975, с. 272.
Саушкин Ю.Г. История и методология географической науки (курс лекций). -- М.: Изд-во МГУ, 1976, с. 363–364.
Попов А.В. Пути оздоровления окружающей человека среды градостроительными средствами (обзор). -- М.: ЦНИТИ по гражданскому строительству и архитектуре, 1976, с. 6 -- 9.
 Геренчук К.И. К итогам Всесоюзного симпозиума по теоретическим вопросам географии // Изв. Всесоюзн. геогр. об-ва,  1978, № 3, с. 282–283.
 Геренчук К.И. О теоретической географии // Изв.Всесоюзн. геогр. об-ва, 1978, № 6, с. 521–525.
 Анучин В.А. Основы природопользования. Теоретический аспект. -- М.: Мысль, 1978, с. 205–206.
 Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем. -- М.: Просвещение, 1980, с. 52, 227, 228.
 Roosaare, Juri. Tulevikuvaateid teoreetilise geograafia koverpeeglis (Взгляды на будущее в кривом зеркале теоретической географии) // Eesti loodus (Природа Эстонии), 1984, июнь, с. 352.
 Хорев Б. С. К переизбранию не рекомендован // Литературная газета, 20 марта 1985 г., с 11.
 Cathcart R.B. Improving the status of Rodoman’s electronic geography proposal // Speculations in Sciences and Technology, Vol. 9, No 1, April 1986, pp. 37 – 40.
 Краснопольский А.В. Отечественные географы (1917–1992). Биобиблиографический справочник (в 3-х томах). Т. 2. Л -- Х; с. 253–254. -- СПб, 1993.
 Cathcart R.B. Seeing is believing: planetographic data display on a spherical TV // Journal of The British Interplanetary Society, Vol. 50, 1997, pp. 103–104.
 Стресс и эрос советской прессы. Интервью с Владимиром Линдерманом (Абелем)
 Прусс И. Географ как поэт, художник и экскурсовод. Экономическая фантазия // Знание — сила, 1997, январь, с. 116—117.
 Абелев Г. И. Некролог или диагноз? (Послесловие к статье Б.Родомана) // Здравый смысл, 1999, № 12, с. 38 — 39.
Замятин Д.Н. Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной географии. -- Смоленск: Ойкумена, 1999, с. 37.
Солнцев, Владимир. К выходу книги Б.Б. Родомана // Солнцев, Владимир. Словесная листва [стихи]. -- М., издано на кафедре ФГМиГ [геогр. ф-та МГУ], 2000, с. 42.
 Шупер В.А. Комментарий редактора [к статье Б.Б. Родомана "Метаморфозы российского пространства"] // Вторые сократические чтения по географии (Плёс, 26–29 мая 2001). Сб-к докладов. Под ред. В.А. Шупера. -- М.: Изд-во УРАО, 2001, с. 98–102.
 Каганский В. Л. Узор ковра. Земной и идеальный портрет российско-советского пространства. Рец. на кн.: Родоман Б. Б. Территориальные ареалы и сети. Очерки теоретической географии. — Смоленск: Ойкумена, 1999. — 256 с. // НГ Экслибрис. — 6 июля 2000 г.
Левинтов А.Е. Небольшая Советская Энциклопедия, т. III. Игра вдвоём наедине со всеми. -- М.: Полиграфикс, 2000 [по титулу] или 2001 [по данным типографии], с. 327, 371, 372, 493.
 Архангельский А. Н. Ещё не вечер. По поводу статьи Бориса Родомана // Неприкосновенный запас, 2001, № 3 (17), с. 30 — 33.
 Каневский З.М. Жить для возвращения. -- М.: АГРАФ, 2001, с. 47.
 Николаенко Д.В. Б.Б. и др. Потенциал и реалии теоретической географии [2001] // Д.В. Николаенко. Сочинения. СПб, Амадеус, 2002. 3-е изд. на CD-ROM 
 Каганский В. Л. Концептуальное путешествие по земному ковру (к семидесятилетию Б. Б. Родомана) // Кентавр: Методологический и игротехнический альманах. — 2002. — Вып. 28.
Богучарсков В.Т. История географии: Учебное пособие. -- М., Ростов н/Д: Изд. центр "МарТ", 2004, с. 7, 241, 435–438.
Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. -- М.: Academia, 2004, с. 128, 131, 142, 143, 246.
Штильмарк Ф.Р. Отчёт о прожитом: Записки эколога-охотоведа. -- М.: "Логата", 2006.
Шварц Е.А. Инженерные линейные сооружения: фрагментация ландшафтов и сохранение биоразнообразия // Экологическое планирование и управление. 2007, № 1(2), с. 26 -- 37.
Сметанин, Евгений. На 75-летие Бориса Борисовича Родомана // Сметанин, Евгений Константинович. Навязчивые мысли переходного периода (в рифму и без). -- М.: Рос. гуманист. об-во, 2007, с. 151.
 Каганский В. Л. Пространство в теоретической географии школы Б. Б. Родомана: итоги, проблемы, программа] // Известия РАН. Серия географическая. — 2009. — № 2. — С. 1-10.
 Тасминский А. И. Гуманистический эколог. (Борис Родоман) // Тасминский А. И. Симпатичные люди. — М.: Рос. гуманист. об-во, 2009, с. 96 — 99.
Сметанин, Евгений. Борису Борисовичу Родоману в день рождения [29 мая 2009] // Сметанин, Евгений Константинович. Безбожная стихия (стихи разных лет). --  М.: Рос. гуманист. об-во, 2009, с. 21–22. 
Теория социально-экономической географии: спектр современных взглядов / Ред. и сост. А.Г. Дружинин и В.Е. Шувалов. -- Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2010, с. 9, 34, 66, 97, 103.
Шупер В.А. Похищение теоретической географии (по поводу статьи В.Л. Каганского) // Изв. РАН, серия геогр., 2010, № 2, с. 112–119. 
 Баранцев Р. Г. Вешки интереса. — Москва — Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотичная динамика», 2010, с. 67 — 72. [Полный отчёт об изгнании Б. Б. Родомана из МГУ в 1984 г.].
 Бейдык А. А. Выдающийся географ, писатель и путешественник (к 80-летию со дня рождения Б. Б. Родомана) // Географія та туризм: Наук. зб. — Киïв: Альтерпрес, 2011, вип. 16, с. 298—301.
 Зырянов А. И. Необыкновенный Родоман (тройной сюжет к юбилею ученого) // Географический вестник, 2011, № 4 (19), с. 82 — 83; 500 экз.
 Артоболевский С.С., Нефёдова Т.Г., Стрелецкий В.Н., Тархов С.А., Тишков А.А., Трейвиш А.И., Шупер В.А. 80 лет Борису Борисовичу Родоману // Изв. РАН, сер. геогр., 2011, № 6, с. 122–123.
 Каганский В.Л. Реабилитация пространства. (Беседовала Ольга Балла) // Русский журнал, 19.03. 2012.  
Смирнов, Илья. [Интервью о кн.:]  Вукан Вучик. Транспорт в городах, удобных для жизни". [Интервьюер Марина Тимашева ] // Радио Свобода. Поверх барьеров -- Российский час. 16 августа 2012 
Зелов Н. Книги о Центральной России // Весьегонская жизнь, 26 февраля 2013 г., № 8 (10 141).
 Катриона Келли. "Меня сама жизнь к жизни подготовила": подростковый возраст в сталинской культуре // Журнальный зал НЛО 2013, 119  
 Михайлов И.С. Воспоминания о географическом факультете МГУ (1948–1955)  31.10.2013.
 Левинтов А.А. Всю жизнь опережая жизнь // Проблемы теоретической и гуманитарной географии: Сборник научных статей, посвящённый 80-летию со дня рождения Б.Б. Родомана. -- М.: Институт Наследия, 2013, с. 35–43.
 Чебанов С.В. Б.Б.Родоман: дело, личность, эпоха // Проблемы теоретической и гуманитарной географии: Сборник научных статей, посвящённый 80-летию со дня рождения Б.Б. Родомана. -- М.: Институт Наследия, 2013, с. 44–64.
 Сигалов М.Р. С Родоманом—в ландшафте Центральной России // Проблемы теоретической и гуманитарной географии: Сборник научных статей, посвящённый 80-летию со дня рождения Б.Б. Родомана. -- М.: Институт Наследия, 2013, с. 65–72.
Каганский В.Л. Развивающая критика теоретической географии Б.Б. Родомана // Проблемы теоретической и гуманитарной географии: Сборник научных статей, посвящённый 80-летию со дня рождения Б.Б. Родомана. -- М.: Институт Наследия, 2013,  с. 84–113.
 Файбусович Э.Л. Читая автобиографию ровесника // Проблемы теоретической и гуманитарной географии: Сборник научных статей, посвящённый 80-летию со дня рождения Б.Б. Родомана. -- М.: Институт Наследия, 2013, с. 343–348.
[www.cr-journal.ru/rus/journals Замятин Д.Н. Презентация сборника научных статей, посвящённого 80-летию Б.Б. Родомана // Культурологический журнал. Электронное периодическое рецензируемое научное издание. 2014, № 2 (16)]  
 Рассказов С.В. Основные направления и парадигмы российской географии. Краткий путеводитель для историков // Историческая география, 2014, № 2, с. 436 -- 467.
 Самодуров Ю.В. Борису Родоману исполнилось 84 года // Троицкий вариант, 29 мая 2015 г.
 Дьяконов В. Земля в уме. Метагеография в Третьяковской галерее // Коммерсант, № 182, 5 октября 2015 г., с. 11.
 Гулин И. Не  анализируй это. О выставке "Метагеография" в Третьяковской галерее //  Коммерсант-weekend, 31 октября 2015 г.   
 Рейф, Игорь. Проект альтернативного пути развития России. [Интервью с Борисом Родоманом ] // Кругозор. Интернет-журнал. Сентябрь 2016.
[www.socialcompas.com/2016 Вольф Кицес. P.S. Поляризация ландшафта, устойчивое развитие и плановая экономика. [Постскриптум к публикации статей Б.Б. Родомана] // Социальный компас, 20.09.2016]  
 Смирнов, Николай.  Борис Родоман. Дискретизация территории: тело и текст // Природное и цифровое. Художественный журнал Moscow Art Magazine # 96.  –  М., 2016, с. 98 – 105.  
 Смирнов, Николай. Зомби-манифест неолиберального урбанизма // Разногласия. Ж-л общественной и худож. критики, № 9, 29.10.2016    
 Дроздов А.В. Offertorium. Приношение моим учителям – географам (1958 – 1965).  – М.: КМК, 2016; с. 80 – 81.   
 Волкова, Наталия. Генеалогия российской урбанистики // Коммерсант, 28 декабря 2016 г.   
 Герасименко Т.И. Приоритеты Б.Б. Родомана в географической науке (к 85-летию со дня рождения) // Многовекторность в развитии регионов России: ресурсы, стратегии и новые тренды.  –  М.: ИГ РАН, 2017, с. 450 – 466.   
Вольф Кицес. [Примечания публикатора к статье:] Родоман Б.Б. Экспрессный транспорт, расселение и охрана природы // Социальный компас, 2017/05/04  
Вольф Кицес.  [Примечания публикатора к статье:] Карпель М.Е., Родоман Б.Б. Проблемы рекреации в природоохранном районировании Московской области // Социальный компас, 2017/05/09 
Вольф Кицес. P.S. публикатора [статьи:] Родоман Б.Б. О борьбе в науке // Социальный компас, 2017/10/05 
Вольф Кицес. Капитализм против природы // 
Вольф Кицес. Про Пущино, злопыхательное 
 Полян П.М. Географические арабески: пространства вдохновения, свободы и несвободы. – М.: Изд-во ИКАР, 2017.   
 Полян П.М. История с географией // Новая газета, 30 августа 2017 г. 
 Шварц Е.А. Как спастись от городских джунглей? 16-я лекция из коллекции: Научная Россия. 
 Поворазнюк, Светлана. "Чтобы у читателя мозги вынесло к чёртовой матери!"  Пресса 90-х... // Lenta.ru, 24 декабря 2017. 
 Victor I. Danilov-Danil'yan, Igor E. Reyf. The Biosphere and Civilization: In the Throes of a Global Crisis. – Springer International Publishing AG, part of Springer Nature. N.Y., 2018. – Chapter 15, pp. 237 – 244. 
 Самодуров Ю.В. Главные природные богатства России—не полезные ископаемые // Континент. Интернет-газета. 7 апреля 2018. 
 Сид И.О. Территория и ландшафт как палимпсест // География и туризм. Научный журнал. Вып. 1. Пермь, 2018, с. 131–143. 
Герасименко Т.И. Вклад Б.Б. Родомана в изучение рекреации и туризма // География и туризм. Научный журнал. Вып. 2. Пермь, 2018, с. 9 -- 11. 
Вольф Кицес. Про Пущино, злопыхательное. О статье: Родоман Б.Б. Ландшафт для учёных 
Фридман В.С. "Город как заказник" (пока?) упускаемая возможность // Памяти Германа Павловича Гапочки. -- М. МАКС-Пресс, 2018, с. 164 -- 193. 
Вагнер, Екатерина. Во Владивостоке открылась философская выставка с географическим уклоном // Новости искусства. The art newspaper Russia. 15 октября 2018.   
Лавренова О.А. "Российские гималайские исследования: вчера, сегодня, завтра". Всероссийская междисциплинарная конференция  // Культура и время, 2018, № 1/2 (61), с. 208–211.
Каганский В.Л. Дорожное // Семь искусств, № 12 (105), декабрь 2018.
Киселёв В.Д. Картоиды для путешествующих туда и обратно // Химия и жизнь, 2018, № 12, с. 58–60. 
Вольф Кицес.  [Примечания публикатора к статье:] Родоман Б.Б. Территориальная организация общественного обслуживания в городах  // Социальный компас, 2018/12/23  
Вольф Кицес. От публикатора [статьи: Родоман Б.Б. Организованная антропосфера // Природа, 1967, № 3] // Социальный компас, 01.03.2019.
Nikolay Smirnov. Meta-geography and the Navigation of Space // e-flux Journal # 101 - June 2019  
Царёв А.И. Понятие и методы определения внутренней периферии // Вестник Моск. ун-та. Серия 5. География. 2019, № 4, с. 33 -- 42. 
Любичанковский А.В. Погружение в неведомое [интервью] // Оренбуржье. Новости, события, люди. 5 февраля 2020 г. 
Владимир Каганский: "Места начали быть" // Журналистика и медиарынок, 2/2020, с. 27 -- 28. 
Вольф Кицес. Разбор популярных мифов про охрану природы // Социальный компас, 14.03.2020.
Полян П. М. «Круг географии» и судьба антропогеографа (к 150-летию со дня рождения Вениамина Петровича Семёнова- Тян-Шанского) // Изв. РАН, сер. геогр., 2020, т. 84, № 5, с. 786 – 800.
Каганский В.Л. Беларусь: география и судьба страны // Семь искусств, № 11 (126), ноябрь 2020 г.
Кулешова М.Е. Слово редактора-составителя // Наследие и современность, 2020, т. 3, № 4, с. 7.
Чебанов С.В. Функционально-смысловые типы речи в разных стилях и жанрах: от беллетристики к non fiction. В сб-ке: Понимание и рефлексия в России. Междунар. научно-практич. конф.: мат-лы докладов. Отв. ред.  М.В. Оборина, М.Е. Отставнов. 2020, с. 340 -- 383.
Чебанов С.В. Когнитивная графика как способ изображения идей //  МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин: сб. науч. тр. /  РАН. ИНИОН. Центр перспект. методологий социал. и гуманит. исслед.; ред. кол.:  М.В. Ильин (гл. ред.) и др. – М., 2020. – Вып. 10: Вслед за Декартом. Идеальная чистота и  материальная основа мышления, познания и научных методов. – С. 309–376. 
Борис Борисович Родоман доктор географических наук: биобиблиографический справочник / сост.: Б.Б. Родоман, Т.И. Герасименко; Южный федеральный университет. -- Ростов-на-Дону, 2021, 118 с.
Михаил Сигалов.   Познать многоликий мир. Учёба, просветительство, привязанности, увлечения. -- М.: "Новалис", 2021.  -- 264 с.
Бейдык А.А.  Большие пространства и поляризованные ландшафты в жизни путешественника и учёного (к 90-летию со дня рождения Б.Б. Родомана) // Псковский регионологический журнал, 2021, № 2 (46), с. 155 -- 160.
Бейдык А.А. Патриарх теоретической географии и выдающийся российский ходок (к 90-летию со дня рождения Б.Б. Родомана) // Современные проблемы сервиса и туризма, 2021, т. 15, № 1, с. 124 -- 127.
Бейдык А.А., Топалова О.И. Старейший романтик географии, натурфилософ и путешественник (к 90-летию со дня рождения Б.Б. Родомана) // Науковi записки Сумського державного педагогiчного унiверситету iменi А.С. Макаренка, с. 191 -- 196.
Бейдык А.А., Топалова О. Жизнь его зарождалась в Крыму (к 90-летию со дня рождения Б.Б. Родомана -- старейшего романтика географии, натурфилософа и путешественника) // Геополитика и экогеодинамика регионов. Т. 7 (17), вып. 2, 2021 г., с. 14 -- 18.
Рейф, Игорь (Германия). Экологическая специализация России. Проект для страны и мира. Реальность или утопия? // Чайка. Seagull Magazine, 7 янв. 2022.
Сигалов М.Р. Пространство, природа, жизнь. Исследования, публицистика, путешествия. -- М.: Новалис, 2022, с. 54, 110, 208, 209.
Концепция поляризованной биосферы: научные истоки, междисциплинарный контекст и значение
 Стрелецкий В.Н. Борис Борисович Родоман и поляризованный     ландшафт (вместо введения) //  Концепция     поляризованной биосферы: научные истоки, междисциплинарный контекст и     значение для социально-экономической географии: сборник научных материалов     / под научн. ред. А. В. Стариковой,     Т. Ю. Кондаковой; отв. ред. В.Н. Стрелецкий. – Ярославль: РИО     ЯГПУ, 2022, с. 7 – 14.
 Каганский В.Л. Поляризованная биосфера Бориса Родомана: 51 +     аспект 51 год спустя // Концепция поляризованной биосферы: научные истоки,     междисциплинарный контекст и значение для социально-экономической     географии: сборник научных материалов / под научн. ред. А. В. Стариковой, Т. Ю. Кондаковой; отв. ред. В.Н. Стрелецкий. – Ярославль: РИО ЯГПУ,     2022, с. 15 – 27.
 Шупер В.А. Теория экономического ландшафта А. Лёша и     концепция поляризованного ландшафта Б.Б. Родомана // Концепция     поляризованной биосферы: научные истоки, междисциплинарный контекст и     значение для социально-экономической географии: сборник научных материалов     / под научн. ред. А. В. Стариковой,     Т. Ю. Кондаковой; отв. ред. В.Н.     Стрелецкий. – Ярославль: РИО     ЯГПУ, 2022, с. 27 – 33. 
 Полян П.М. В.П. Семёнов-Тян-Шанский и Б.Б. Родоман:     переклички и преемственность // Концепция поляризованной биосферы: научные     истоки, междисциплинарный контекст и значение для социально-экономической     географии: сборник научных материалов / под научн. ред. А. В. Стариковой, Т. Ю. Кондаковой; отв. ред. В.Н. Стрелецкий. – Ярославль: РИО     ЯГПУ, 2022, с. 33 – 36.
 Ткаченко А.А. Несколько слов о Борисе Борисовиче Родомане // Концепция     поляризованной биосферы: научные истоки, междисциплинарный контекст и     значение для социально-экономической географии: сборник научных материалов     / под научн. ред. А. В. Стариковой,     Т. Ю. Кондаковой; отв. ред. В.Н.     Стрелецкий. – Ярославль: РИО ЯГПУ,     2022, с. 46 – 51.  Волкова И.Н., Крылов П.М. Трансформация расселения Московской агломерации сквозь призму концепции поляризованного ландшафта Б.Б. Родомана // Концепция поляризованной биосферы: научные истоки, междисциплинарный контекст и значение для социально-экономической географии: сборник научных материалов / под научн. ред. А. В. Стариковой, Т. Ю. Кондаковой; отв. ред. В.Н. Стрелецкий. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2022, с. 58 – 62 для социально-экономической географии : сборник научных материалов / под научн. ред. А. В. Стариковой, Т. Ю. Кондаковой ; отв. ред. В.Н. Стрелецкий. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2022. – 147 с.

Путешествия Борис Родомана 

 1938 Украина, Поволжье от Горького (Н.Новгорода) до Сталинграда (Волгограда).
 1939 Днепр, Одесса, Чёрное море, Сухуми, Батуми, Крым.
 1941—1943 Омск и Омская обл., р. Иртыш, Тара.
 1951 Крым.
 1952 Дельта Волги и правобережье Волго-Ахтубы.
 1953 Бурятия, хр. Хамар-Дабан, Хибины.
 1954 Сев. и Южн. Осетия, Тбилиси, Баку, Чёрные Земли, дельта Волги и Волго-Ахтубинское займище, Эстония, Латвия, Калининград (Кёнигсберг), Литва.
 1955 Вост. Памир, Ташкент, Чкалов (Оренбург).
 1956 Финляндия, Закарпатье, Львов.
 1957 Приморье (ДВ), Латвия, Эстония.
 1958 Коми, р. Печора, Нарьян-Мар, Баренцево и Белое море, Архангельск.
 1959 Крым.
 1960 Днепропетровье, Крым, Алма-Ата — Иссык-Куль (пешком через два Алатау), Фрунзе (Бишкек), Самарканд, Бухара, Хива, Ургенч, Нукус.
 1961 Эстония, Полярный Урал.
 1962 Эльбрус, Сев. Таврия, Крым.
 1963 Теберда и Домбай, Эльбрус, Алма-Ата.
 1964 Хибины.
 1965 Карелия, о-ва Кандалакшской губы, Соловки.
 1966. Грузия, Армения, Азербайджан, Татарстан.
 1967 Латвия, Прихоперье, Армения, Азербайджан.
 1968 Сочи и Кр. Поляна, Туркмения, Бухара, Самарканд, Ташкент, Рязанская Мещёра, Закарпатье, Львов.
 1969 Белоруссия, Селигер, Эмба (Казахстан), Коми, р. и г. Мезень, Баренцево и Белое море, Архангельск, Холмогоры.
 1970 Новосибирск, Псковская обл., Фанские горы, Душанбе, Каргополь, Онега, Ветреный Пояс.
 1971 Валдай — Осташков (на лыжах), Ашхабад, Хива, Нукус, Аральское море, о. Барса-Кельмес, Ветлуга, Телецкое оз., Горный Алтай, ледники Актру, Колывань, Барнаул.
 1972 Краснодар, Темрюк, Фанагория, Анапа — Сочи, Красноярск, Минусинск, Тува, Монголия, Хакасия, Омск, Вологда.
 1973 Калининград (Кёнигсберг), Латвия, Эстония, Выборг.
 1974 Камчатка, Командоры, Пермь, Кунгур, Теберда, Клухорский пер.
 1975 Крым, Вологда, Кириллов, Череповец, Воронеж, Ряз. Мещёра, Паланга, Петрозаводск и Кижи, Лапландия, Баренцево море, Архангельск.
 1976 Латгалия, верховья Зап. Двины.
 1977 Мордовия, Абхазия, Тамбовская обл., Одесса, Приднестровье, Кишинёв, Сев. Буковина, Киев.
 1978 Вологда, Кириллов, Вел. Устюг, Эстония, Мурманская обл., Канд. губа, Ставрополь — Домбай, Иркутск, Нилова Пустынь, оз. Байкал.
 1979 Малые путешествия и походы по Центральной России.
 1980 Крым, Селигер, Приполярный Урал, Эстония.
 1981 Эстония, Закарпатье, Львов.
 1982 Марий Эл, Татарстан, Эстония, Дагестан, Туркмения.
 1983 Реки Сура и Тверца.
 1984 Эстония, Львов, Прикарпатье, Закарпатье.
 1985 Выборг, Ряз. Мещёра, Эстония, Миасс, Новосибирск.
 1986 Приэльбрусье, Курск, Стрелецкая Степь, Тбилиси, Телави.
 1987 Эстония, Крым.
 1988 Киев, Вышний Волочёк, оз. Шлино, Валаам, Сортавала, Петрозаводск, Кижи.
 1989 Одесса, Эстония, Псков, Плёс, Кострома, Южн. Урал, г. Иремель, Белорецк, Уфа, Жигули, Крым.
 1990 Литва, верховья р. Великой, Фрунзе (Бишкек), вокруг Иссык-Куля.
 1991 Эстония, Смоленск — Козельск, «великий авиаперелёт» Чита — Комсомольск-на-Амуре (тх по р. Амур), Николаевск — Хабаровск — Новосибирск — Томск — Кемерово — Челябинск — Магнитогорск (жд) Стерлитамак (жд) Оренбург; Барнаул, Горно-Алтайск, Телецкое оз., облёт г. Белухи, Усть-Кокса, Плёс, Юрьевец, Кинешма.
 1992 Кемерово, Горная Шория, Екатеринбург и окр., Литва, Латвия, Камчатка.
 1993 Тульская и Орловская обл.
 1994 Мирный (Якутия), Валдай, Польша, Германия, Франция (через 25 городов), Монако, Люксембург, Бельгия, Чехия.
 1995 Финляндия, Зап. Белоруссия, Варшава
 1996 Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Италия (с Сицилией), Сан-Марино.
 1997 Низовья Оки, Турция (Анталья — Памуккале и пр.).
 1998 Стамбул, Босфор, Принцевы о-ва, Жигули, Самарская Лука, Брянская обл., Молдова, Румыния (Яссы, Трансильвания).
 1999 Смоленское Поозерье, Египет (Хургада, дельта и круиз по Нилу).
 2000 Ряз. Мещёра, Верхн. Волга.
 2001 Плёс, Кострома, Судиславль, Галич.
 2002 Ст. Русса, Новгород, Чувашия, Польша, Саксония, Бавария, Лихтенштейн, Швейцария, Австрия, Башкирия.
 2003 Селигер, нац. парки Вологодской и Калужской обл.
 2004 Калужская и Орловская обл., Венгрия, Белгород, Ст. Оскол, Харьков, Орловское полесье, Ростов/Д. и окр., Таганрог.
 2005 Калужская, Саратовская, Владимирская, Нижегородская, Рязанская, Тверская обл.
 2006 Тульская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Тверская обл., Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания.
 2007 Калужская, Ивановская, Винницкая обл., Таиланд, Малайзия.
 2008 Владимирская, Ленинградская, Вологодская, Саратовская обл., Татарстан, Черногория, Хорватия (Дубровник), Албания.
 2009 Непал, Вологодская и Калужская обл., Пермский край (Чéрдынь, Соликамск, Березники и др.), Каталония, Андорра, Байкальск.
 2010 Португалия, Ростов/Д. и окр., Мышкин, Костромская обл., Греция.
 2011 Эквадор (в том числе о-ва Галáпагос и верховья притоков Амазонки), Киров (Вятка).
 2012 Гоа, Пенза, Оренбургская обл., Переславль-Залесский.
 2013 Мордовия, Вена, Исландия, Гренландия.
 2014 С.-Петербург, Ингерманландия, Эстония (в т.ч. о. Сааремаа), Латвия, Хельсинки, Стокгольм, Башкортостан, Кипр (в т.ч. Северный).
 2015 Шри-Ланка, Уральск, Оренбург, Пермский край (Усолье, Чéрдынь и др.), Псковская обл., С.-Петербург и окр., Клепиковские озёра, Дивногорье (Воронежская обл.), Крым.
 2016 Гонконг, Макао, Браславские озёра, Иркутск, Кругобайкальская ж.д., Пермь, р.Койва и Чусовая (сплав на катамаране), Кунгур, Грозный, Аргунское ущелье, Магас. 
 2017 Кабардинка (Геленджик), Республика Сербская (БиГ), Познань, Нижняя Силезия, еврорегион Ниса (Польша, Чехия, Германия),  Пермский край. 
 2018 Черногория, Краснодарский край, Азербайджан (в т.ч. Нахичевань), Алтай, Ставрополь, Домбай
2019 С.-Петербург, Псковская обл., Краснодарский край, Адыгея, Сев. и Юж. Осетия, Сарепта (Волгоград), дельта Волги, Татарстан, Оренбургская обл.
2021 Ярославская обл.
2022 Абхазия

Примечания

Ссылки 
 Борис Родоман на сайте Института Наследия
 Борис Родоман на сайте газеты «География»
 

Географы XX века
Географы XXI века
Географы по алфавиту
Географы СССР
Географы России
Персоналии:Теоретическая география
Персоналии:Экономическая география
Социальная география
Персоналии:Культурная география
Персоналии:Гуманитарная география
Публицисты России
Выпускники кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ
Преподаватели географического факультета МГУ
Сотрудники Центра гуманитарных исследований пространства